Plusieurs princes de la maison d’Orange-Nassau portent le nom d’ « Alexandre des Pays-Bas » : 
 Alexandre des Pays-Bas (1818-1848), second fils aîné de Guillaume II des Pays-Bas et d’Anne de Russie ;
 Alexandre des Pays-Bas (1839-1899), troisième fils de Guillaume III des Pays-Bas et de Sophie de Wurtemberg ;
 Willem-Alexander des Pays-Bas (1967-), fils aîné de Beatrix des Pays-Bas et de Claus von Amsberg.